Scramble bezeichnet 

ein Computerspiel, siehe Scramble (Computerspiel)
eine Ampel-Schaltung, siehe Diagonalqueren
eines von Luftstreitkräften ausgeführtes Startprozedere, siehe Alarmstart